«Утро» () — будущий научно-фантастический фильм режиссёра Джастина Курзеля. Главные роли в нём сыграют Бенедикт Камбербэтч, Лора Дерн и Ноа Джуп.

Сюжет 
Действие фильма происходит в будущем, когда на Земле светит искусственное солнце. Вместо сна люди принимают специальные таблетки, а освободившееся время посвящают работе.

В ролях 
 Бенедикт Камбербэтч
 Лора Дерн
 Ноа Джуп

Производство 
Проект был анонсирован в январе 2022 года. Производством занимается компания HanWay Films. Режиссёром стал Джастин Курзель, главные роли получили Бенедикт Камбербэтч, Лора Дерн и Ноа Джуп.

Примечания 

Научно-фантастические фильмы